FSIN steht für:

 Bahnhof Frankfurt-Sindlingen
 Federalnaja sluschba ispolnenija nakasanij (kyrillisch: Федеральная служба исполнения наказаний, deutsch: Föderaler Strafvollzugsdienst), der russische Bundesgefängnisdienst
 Federation of Sovereign Indigenous Nations, Vertretung der 74 indigenen Gruppen in Saskatchewan, Kanada, gegründet 1946 als Union of Saskatchewan Indians, ab 1958 Federation of Saskatchewan Indians, ab 1982 Federation of Saskatchewan Indian Nations

Abkürzung